Palomète est un nom vernaculaire ambigu  en français qui peut désigner plusieurs espèces de poissons.

Liste des palomètes 
 Orcynopsis unicolor (famille des Carangidae)
 Trachinotus ovatus (famille des Scombridae)

Autres "palomètes" 
 Carangue palomète — Hemicaranx leucurus
 Fausse palomète — Lichia amia

Carangidae
Scombridés (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu